Municipio de Interior puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Interior (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Interior (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ontonagon.